Межконтинентальный кубок 1992 () — 31-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 13 декабря 1992 года. Прошёл между испанским клубом «Барселона», победителем Кубка европейских чемпионов 1991/92, и бразильским клубом «Сан-Паулу», победителем Кубка Либертадорес 1992. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило около 60 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1991/1992
 Кубок Либертадорес 1992

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1992
Межконтинентальный кубок 1992
Спорт в Японии в 1992 году
1992 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио